Gregor Koblar (né le  à Jesenice en Slovénie) est un joueur professionnel slovène de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Son cousin Matic Podlipnik est également joueur professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HD Mladi Jesenice, il commence sa carrière senior en 2009 dans la Slohokej Liga. De 2010 à 2013, il poursuit son apprentissage chez les équipes de jeunes du EC Red Bull Salzbourg en Autriche. En 2013, il passe professionnel avec le HK Olimpija Ljubljana dans l'EBEL. Il remporte l'Alps Hockey League 2019, le championnat de Slovénie 2014, 2016, 2019 et la Coupe de Slovénie 2016 et 2019 avec le HK Olimpija Ljubljana. Il a évolué en France avec Lyon, en République tchèque avec le HC Přerov, en Autriche avec le EK Zell am See et en Pologne avec le TH Unia Oświęcim.

Carrière internationale
Il représente la Slovénie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || HD mladi Jesenice || Slohokej Liga || 27|| 2|| 1|| 3|| 2|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2 
|-
| 2009-2010 || HD mladi Jesenice || Ligue slovène || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2010-2011 || Red Bull Hockey Academy U18 || RBHRC U18 || 36|| 14|| 12|| 26|| 59|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2011-2012 || Red Bull Hockey Academy U20 || RBHRC U20 || 37|| 12|| 17|| 29|| 18|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013 || EC Red Bull Salzbourg || Trophée européen || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013 || Red Bull Hockey Academy U20 || RBHRC U20 || 31|| 17|| 14|| 31|| 10|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2013-2014 || HK Olimpija Ljubljana || EBEL || 53|| 11|| 18|| 29|| 25|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2013-2014 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2014-2015 || HK Olimpija Ljubljana || EBEL || 45|| 7|| 21|| 28|| 28|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2014-2015 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6|| 4|| 8|| 12|| 4
|-
| 2015-2016 || HK Olimpija Ljubljana || EBEL || 51|| 9|| 9|| 18|| 22|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2015-2016 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 7|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
| 2016-2017 || Lyon || Ligue Magnus || 43|| 12|| 14|| 26|| 48|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2016-2017 || Lyon || CDF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2017-2018 || HC Přerov || 1.liga || 20|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || EK Zell am See || Alps HL || 22|| 5|| 10|| 15|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || 6|| 3|| 7|| 10|| 0|| 4|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
| 2018-2019 || HK Olimpija Ljubljana || Alps HL || 39|| 21|| 17|| 38|| 16|| 16|| 3|| 12|| 15|| 6
|-
| 2019-2020 || TH Unia Oświęcim || PHL || 47|| 12|| 24|| 36|| 12|| 5|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2020-2021 || TH Unia Oświęcim || PHL || 35|| 7|| 6|| 13|| 10|| 6|| 1|| 0|| 1 || 0
|-
| 2021-2022|| HK Olimpija Ljubljana || ICEHL ||  ||

Au niveau international 

| 2011 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 3|| 4|| 7|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille d'argent de la Division 1, groupe B
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| +1|| align="left"| Quatrième place de la Division 1, groupe A
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 3|| 1|| 4|| 0|| -2|| align="left"| Quatrième place de la Division 1, groupe A
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -3|| align="left"|  Médaille d'or de la Division 1, groupe A
|-
| 2020 || align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 3 || 0 || 3 || 0 || +4 || align="left"| Première place du groupe G

Références 

Naissance en janvier 1993
Naissance à Jesenice
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Jesenice
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du EK Zell am See
Joueur du TH Unia Oświęcim
Joueur de roller in line hockey